Ивановка — село в Бугурусланском районе Оренбургской области России в составе Пилюгинского сельсовета.

Находится примерно в 38 километрах по прямой на юг-юго-восток от центра города Бугуруслана.

Село основано помещиком, названа по его имени. По местным преданиям часть крепостных была обменена на собак из своры помещика.

Население 

В 2002 году население составляло 375 человек (русские 76 %).

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района